Pectinatellidae är en familj av mossdjur. Pectinatellidae ingår i klassen Phylactolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Pectinatellidae finns 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Pectinatellidae